La Prima Divisione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Italia nella stagione 1948-1949. Erano in palio 48 posti per la promozione alla categoria superiore. Per la prima volta non fu effettuato a fine stagione alcun ripescaggio, dato il blocco deciso dal Consiglio federale nell'autunno 1949.

Piemonte

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note
Asigliano ha scontato 5 punti di penalizzazione per delibera della Lega Regionale..
Valenzana penalizzata di undici punti.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Differenza di 25 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (163/138).

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Forti e Sani ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Differenza di 2 reti nel computo totale reti fatte/reti subite (236/238).

Finali regionali

Verdetti finali 
 Condovese, Ghemmese e Barcanova promosse in Promozione 1949-1950.

Liguria

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1949-1950.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Classifica incompleta per l'irreperibilità dei 5 recuperi mancanti. Differenza di 33 gol nel computo totale reti fatte/subite (578/545).

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali per la promozione in Promozione 1949-1950.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Pontremolese ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Girone finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Lombardia

Girone A 

 La Gambolese è ammessa alle finali regionali.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
 Il Merate è promosso in Promozione 1949-1950.

Girone C 

 Il Corbetta è ammesso alle finali regionali.
 Il Corbetta è promosso in Promozione 1949-1950.

Girone D 

 La Mottese è ammessa alle finali regionali.
 La Mottese è promossa in Promozione 1949-1950.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

 Il Beretta di Gardone Val Trompia è promosso in Promozione 1949-1950.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
 Il C.R.A.L. A.T.M. di Milano è promosso in Promozione 1949-1950.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Sarnico e Forza e Costanza hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone L

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
 La Gaviratese è promossa in Promozione 1949-1950.

Girone M

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

 La Novatese di Novate Milanese è promossa in Promozione 1949-1950.

Girone N

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

 Il Paderno Dugnano è promosso in Promozione 1949-1950.

Girone O

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone P

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone Q

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone R

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali. 
      Retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Finali regionali 
Le vincenti di ogni girone sono ammesse ai 4 gironi di finale: le prime 2 di ogni finale e le due migliori terze sono promosse in Promozione.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Veneto

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.
      Ritirato durante il campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Alba Borgo Roma e Scaligera hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
 Verona B, Cerea B e Legnago B sono fuori classifica perché squadre riserve di società di categoria superiore.

Girone B

Squadre partecipanti 

 Cologna Veneta e Montebello ammesse alle finali regionali.

Girone C

Squadre partecipanti 

 Concordia Schio e Malo ammesse alle finali regionali.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Le partite Alba-Polesella, Alba-Donadese e Conselve-Donadese si considerano giocate, ma nulle per la classifica.

Girone E

Squadre partecipanti 

 Bassanello Padova e Plateola ammesse alle finali regionali.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle semifinali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone G

Squadre partecipanti 

Verdetti
 Fossalta di Piave e Libertas Ceggia ammesse alle finali regionali.

Semifinali venete

Girone A semifinali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Spareggio per il primo posto in classifica

Girone B semifinali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Spareggio per il primo posto in classifica

Girone C semifinali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone D semifinali

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Finali regionali

Semifinali 

 Adriese e Feltrese ammesse alla finalissima.

Finali

 Adriese campione regionale veneto di Prima Divisione.

Friuli-Venezia Giulia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Classifica incompleta (13 punti mancanti dal computo totale). 
Tarcentina e Pozzuolo 1 partita in meno.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Mancano 8 punti non segnalati.
«A causa di numerosi giocatori con tesseramenti irregolari, molte squadre sono state punite dalla Segretaria Federale della F.I.G.C. colla perdita di tutti i punti conseguiti in tutte le partite giocate in cui hanno partecipato i giocatori incriminati.»

Finali regionali

Girone finale A

Girone finale B 

 Itala Gradisca, C.R.D.A. Monfalcone e Pieris promosse in Promozione 1949-1950.

Trentino-Alto Adige 
Lega Regionale Venezia Tridentina, Trento.

Girone Trento

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone Bolzano

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone finale 

Legenda:
       Campione regionale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Spareggio per il titolo regionale

Emilia-Romagna

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Persicetana e Bolognina hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Baricellese promossa in Promozione (rinuncia e rinuncia alle finali per il Titolo).
Massese, Savena, Crevalcore, Lèparlè, Crevalcore e Bolognina non iscritti la stagione successiva.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Langhiranese, Viadanese e Concordia hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Finali per il titolo regionale 

 Medicinese e Baricellese ammesse alla finalissima.

Finalissima 
 La Baricellese rinuncia alle finali per il titolo e la Medicinese è dichiarata campione regionale.

Verdetti finali 
 Medicinese, Portuense e Scandianese promosse.
 La Baricellese rinunciò alla promozione.

Toscana

Girone A

Girone B

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Ritirato dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Volterrana e Calci hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Escluso dal campionato e retrocesso in Seconda Divisione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Massa Marittima ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Marche

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
6 punti mancanti dal computo totale.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Semifinali

Girone A 
Squadre partecipanti
 
  Fermignanese

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finalissima.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B 
Squadre partecipanti
 
  Robur Grottammare
  San Crispino

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alla finalissima.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Finalissima 

 Castelfidardo campione regionale marchigiano di Prima Divisione e promosso in Promozione 1949-1950.

Umbria

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Lazio 
 Prima Divisione Laziale 1948-1949

Abruzzo-Molise

Girone A

Girone B

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Finali regionali 

 Castel di Sangro campione abruzzese e promosso.

Campania

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Spareggio d'accesso alle finali

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Finali regionali 
Squadre partecipanti
 
 
 
  Caivanese
 
  Internaples

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Spareggi

 Acerrana campione regionale campano di Prima Divisione.

Puglia

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone finale 

Legenda:
      Promosso in Promozione 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Basilicata 
Secondo quanto pubblicato dall' e da , nella stagione sportiva 1948-1949 in Lucania non è stato organizzato il campionato di Prima Divisione Regionale.

Calabria

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Seconda Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Spareggio per squadre a pari punti in zona promozione e retrocessione.

Sicilia 
 Prima Divisione Sicula 1948-1949

Sardegna 
 Prima Divisione Sarda 1948-1949

Note 
A parità di punteggio le squadre furono normalmente classificate a pari merito, mentre i regolamenti dei campionati redatti dalla F.I.G.C. per questa e per le successive stagioni prevedevano che, trovandosi necessità di attribuire qualsiasi titolo sportivo di promozione o retrocessione, si procedesse a disputare uno o più spareggi in campo neutro.

Bibliografia

Giornali
 Archivio della Gazzetta dello Sport, anni 1948 e 1949, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Corriere dello Sport - Stadio, dal sito dell'Emeroteca del CONI.
 Tuttosport conservato dalle Biblioteche:
 Biblioteca Civica Centrale di Torino (cartaceo dal 1945, microfilmato 1995-1999);
 Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (cartaceo dal 1945);
 Biblioteca Civica di Vercelli (cartaceo dal 1965 al 1969 (lacunoso));
 Biblioteca Comunale "Sormani" di Milano (cartaceo dal 1953 al 1959 segn. PER.L ATLA PER.166 Q);
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (dal 1990 segnatura GIORN. I. 0347);
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (cartaceo Ge.3.1503 G.2104 e microfilmato MF.S PER.133 00000);
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (dal 1951 con segnatura GIORN 856);
 Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede);
 Biblioteca Nazionale Cosenza (il solo 1949 cartaceo con segnatura FGALL Per. 19).
 Reggio Democratica, anni 1948 e 1949, consultabile su Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.
 Gazzetta di Mantova, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 Gazzetta d'Alba, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 Ultimissime, di Trieste, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 Giornale di Trieste, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 Corriere della Valtellina''', di Sondrio, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 Il Giornale del Popolo, di Bergamo, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 L'Ordine Nuovo, di Varese, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 La Brianza, di Monza, anni 1948 e 1949, consultabile online.
 Il Lambro'', di Monza, anni 1948 e 1949, consultabile online.

Libri

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949